Жак Лаффит (встречается также Лаффитт):
 Лаффит, Жак (; 1767—1844) — французский банкир, политик, и государственный деятель, который, с 2 ноября 1830 года по 13 марта 1831 года будучи премьер-министром, возглавлял кабинет министров Июльской монархии.
 Лаффит, Жак Анри (; род. 1943) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, чемпион Европы Формулы-2 и чемпион Франции Формулы-3.
 Editions Jacques Lafitte — французское издательство